El término bailarín verde puede referirse a:

 bailarín verde, uno de los nombres comunes de la especie de ave Cryptopipo holochlora.

 bailarín verde, uno de los nombres comunes de la especie de ave Piprites chloris en Argentina y Paraguay.